« Hold-up » est un anglicisme synonyme de braquage. Hold-up peut également se référer à :

Cinéma 
  (Hold Up, instantánea de una rapina), film franco-italo-espagnol de Germán Lorente sorti en 1974 ;
 , film franco-canadien d'Alexandre Arcady sorti en 1985 ;
 , film espagnol d'Eva Lesmes sorti en 2001 ;
 , film norvégien d'Erik Skjoldbjærg sorti en 2010 ;
 , film américain de Rob Minkoff sorti en 2011 ;
 , film documentaire conspirationniste français sorti en ligne en 2020 à propos de l’épidémie de COVID-19.

Théâtre 
 Hold Up, pièce de théâtre de Jean Stuart, mise en scène de Michel Vocoret, Théâtre Marigny, en 1980 ;

Musique

Album 
 , album de Superfunk sorti le  ;
 , album de Saïan Supa Crew sorti le ;

Chanson 
 , chanson de Louis Chedid présente sur l'album Nous sommes des clowns sorti en 1974 ;
 , chanson de Beyoncé présente sur l'album Lemonade (2016).

Autre 
 Le hold-up, terme de catch
 Le hold up, technique de bridge

Voir aussi